Aleksej Ulanov – ex pattinatore artistico su ghiaccio sovietico naturalizzato russo
 Denis Ulanov – sollevatore kazako
 Vladimir Ulanov – scrittore russo